Frigge ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Frigge (* 1963), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Frigga (Gericht)
 Fricke